Васько — українське прізвище.

 Васько Гаврило Андрійович (1820 — близько 1865) — український живописець.
 Васько Геннадій Іванович ( 1941) — радянський і український оперний співак (тенор), Заслужений артист Татарської АРСР (1977).
 Васько Іван Михайлович — солдат, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Васько Наталія Любомирівна — телеведуча, акторка Київського Молодого театру.
 Васько Олександр Федорович (1920—2004) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Васько Роман Володимирович ( 1959) — український вчений-філолог.

Див. також 
 Васьков (прізвище)

Українські прізвища